Oratorio dell'Assunta a Briga Marittima
 Oratorio dell'Assunta a Napoli

Pagine correlate 
 Oratorio di Santa Maria Assunta
 Oratorio di Nostra Signora Assunta